Chris Valicevic (né en 1968), joueur professionnel américain de hockey sur glace 
 Rob Valicevic (né en 1971), joueur professionnel américain de hockey sur glace